Спиридон Скембрис (; род. 22 февраля 1958) — греческий шахматист, гроссмейстер (1990). Тренер ФИДЕ (2013).

Четырёхкратный чемпион Греции (1981, 1984, 1989 и 1993).

В составе национальной сборной участник 8-и Олимпиад (1980—1994).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Греции